Edmund Hansen kan henvise til flere personer:

 Edmund H. Hansen (1894-1962) – amerikansk lydingeniør
 Edmund Hansen (cykelrytter) (1900-1995) – dansk olympisk cykelrytter
 Edmund Hansen (arkitekt) (1914-2006) – dansk arkitekt